Petraglia est un nom de famille porté par :

 Alessia Petraglia (1967-), femme politique italienne,
 Sandro Petraglia (1947-), scénariste et réalisateur italien.